Ігор Андрєєв був чинним чемпіоном, але не захистив свій титул, оскільки того року не брав участі.

У фіналі Микола Давиденко переміг Марата Сафіна з рахунком 6–4, 5–7, 6–4.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Кубок Кремля 2006 Draw 

2006
Кубок Кремля